Občina Kajnardža je občina v provinci Silistra na severovzhodu Bolgarije. Leži na območju južne Dobrudže, približno 25 km južno od Reke Donava. Ime je dobila po upravnem središču - vasi Kajnardža.

Občina zajema 314,96 km² ozemlja na katerem živi 5.076 prebivalcev (december 2018).

Naselja 
Občino Kajnardža sestavlja 15 krajev, med katerimi so vse vasi:

Prebivalstvo 

V občini Kajnardža prevladujejo Turki, sledijo jim Bolgari in Romi. Po popisu prebivalstva leta 2011 je prevladovala populacija pravoslavcev.

Starost 

V občini Kajnardža živi zelo mlado prebivalstvo v primerjavi z drugimi kraji v Bolgariji. Prevladujejo prebivalci moškega spola.

Upad prebivalstva

Glej tudi 

 Občine Bolgarije
 Seznam mest v Bolgariji

Sklici

Zunanje povezave 

 Info spletno mesto 
Občine v Bolgariji